Endozythia är ett släkte av svampar. Endozythia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Endozythia